Botto:
 António (Tomás) Botto
 Benjamin Abrahão Botto
 Ján Botto
 Juan Diego Botto